Перелік найкращих бомбардирів чемпіонату світу з футболу містить футболістів, які забили понад 6 голів у ворота суперників за увесь час їхніх виступів на світових першостях, починаючи з 1930 року.

Найкращі бомбардири 
Умовні позначення

Перекреслений текст означає, що футболіст грав на чемпіонаті світу відповідного року, однак голів не забивав.

Перекреслений курсив означає, що футболіст був у заявці на змагання, проте не зіграв жодного матчу.

Найкращі бомбардири за турніром

Примітки 

Чемпіонат світу з футболу